Лос-Инохосос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 113,95 км². Население — 1001 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки